Püllenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Püllenberg (1913–1991), deutscher Raketen-Pionier
 Johann Püllenberg (1790–1856), deutscher Philosoph und katholischer Theologe